Андрей Васильевич Черниговский () — российский футболист, полузащитник. Ныне — тренер.

Карьера

Клубная 
Начинал профессиональную карьеру в подмосковном «Сатурне-REN TV», однако за основную команду не играл. С 2007 по 2009 год выступал в первом дивизионе за брянское «Динамо» и «МВД России». В 2010 году выступал за «Олимп» (Фрязино). Завершал карьеру в «Сатурне».

В сборных 
В 2009 году числился в заявке сборной России на Маккабиаду.

Тренерская 
В 2011 году начал тренерскую деятельность. Работал детским тренером в академиях им. А. Журавлёва, «Савёловской» и «Строгино».

В 2014—2015 годах возглавлял любительский клуб «Квазар» (Москва). С июля по сентябрь 2015 года был наставником армянского клуба Премьер-лиги «Мика».

В марте 2017 года вошёл в тренерский штаб российской команды второго дивизиона «Знамя Труда».

Примечания 

Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Сатурн-2»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «МВД России»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Тренеры ФК «Мика»